Асами:

 Асами, Ацуо (род. 1952) — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Асами, Юма (род. 1987) — японская актриса и певица, также снималась в порно и работала фотомоделью.
 Асами — псевдоним японской актрисы и модели Сугиуры Асами (род. 1985).